

Patronyme 

 Jean-Antoine Chaptal (1756-1832), chimiste et homme politique français ;
 le mot chaptalisation est dérivé de son nom ;
 Jean-Baptiste Marie Chaptal de Chanteloup (1782-1833), industriel français, fils de Jean-Antoine Chaptal ;
 Emmanuel Chaptal (1861-1943), prélat catholique français, arrière-petit-fils de Jean-Antoine Chaptal ;
 Léonie Chaptal (1873-1937), militante chrétienne et infirmière française, sœur d'Emmanuel Chaptal.

Voir aussi 
 Lycée Chaptal
 Lycée Chaptal (Quimper)
 Arrêté Chaptal du 14 fructidor an IX
 Rue Chaptal à Paris
 Rue Chaptal et Villa Chaptal à Levallois-Perret
 Tour Chaptal